Георг Хюттнер (; ,  — , ) — немецкий дирижёр и музыкальный педагог.

С 1887 г. и до конца жизни работал в Дортмунде, став первым руководителем Дортмундского оркестрового общества (), оно же Капелла Хюттнера (), ныне Дортмундский филармонический оркестр, а с 1904 г. и Дортмундской оперы. Вместе с Карлом Хольтшнайдером в 1901 г. основал в городе Консерваторию Хюттнера (с 1920-х гг. Городская консерватория под муниципальным управлением), в 1912 г. получил звание профессора. Вместе с Хольтшнайдером и при содействии Анри Марто провёл в 1910 г. крупный фестиваль, посвящённый музыке Макса Регера.

Хюттнеру посвящены симфоническая поэма «К одной драме» Фридриха Гернсхайма и Четыре шведских танца Тура Аулина. Имя Хюттнера носит улица () в Дортмунде.

Примечания 

Дирижёры Германии
Академические музыканты Германии
Музыкальные педагоги Германии